

События 

 Основан орден Тамплиеров.
 1118—1133 — Епископ юга Исландии Торлак Рунольвссон.
 Взятие войсками Альфонса I Воителя Сарагосы и Таррагоны.
 Возвращение папы Пасхалия в Рим после ухода Генриха и смерть.
 1118—1119 — Папа Геласий II.
 1118—1121 — Антипапа Григорий VIII (ум.ок.1137), назначенный императором (Морис Бурден).
 Подготовка Владимира Мономаха к большому походу на Византию. Мир с Византией. Женитьба третьего сына Алексея Комнина Андроника на Ирине-Добронеге, дочери Мстислава Новгородского.
 Борьба в Византии за престол между сыном Алексея Комнина Иоанном и мужем его дочери Анны Никифором Вриеннием, которого поддерживала Ирина. Иоанн объявил себя императором. 15 августа — Смерть Алексея Комнина.
 1118—1143 — Император Византии Иоанн II Комнин (1087, 13.9-1143, 7.4). Сын Алексея I и Ирины. Победы над венграми, сербами, печенегами. Союз с крестоносцами. Борьба с сицилийскими норманнами в союзе с императорами Лотарем и Конрадом.
 1118—1131 — Король Иерусалима Балдуин II дю Бур, двоюродный брат Балдуина I. Захват Алеппо и Дамаска.
 1118—1157 — Султан «Великих Сельджукидов» Мелик-шах (Абул Харит) Санджар. Завоевал Хорасан и другие земли. Потом потерпел поражение и несколько лет провёл в плену у правителя из династии Гуридов.
 Образование Иракского султаната Сельджукидов.
 1118—1194 — Султанат Иракских Сельджукидов. Столица Хамадан.
 1118—1152 — Султан Газны Йаминад ад-Доуле Бахрам-шах.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1118 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1118 году
 7 июня в Новгороде умер посадник Дмитр Завидич.
 15 августа — Алексей I Комнин (1048—1118), первый император Византии из династии Комнинов.

См. также